A competição de sabre individual masculino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada em 10 de agosto na Arena Carioca 3. O húngaro Áron Szilágyi foi o campeão, derrotando o norte-americano Daryl Homer na final.

Calendário

Medalhistas

Resultados

Fase final
{{Round4-with third

|||12|{{FlagIOCathlete|Áron Szilágyi|HUN|Verão de 2016}}|15  
|||14|{{FlagIOCathlete|Daryl Homer|USA|Verão de 2016}}|15  

||{{FlagIOCathlete|Áron Szilágyi|HUN|Verão de 2016}}|15||8

||

Chave superior
Seção 1
{{Round8

|RD1= Primeira rodada
||{{FlagIOCathlete|Kim Jung-hwan|KOR|Verão de 2016}}|15| |7
|||3|{{FlagIOCathlete|Sandro Bazadze|GEO|Verão de 2016}}|15
||{{FlagIOCathlete|Aldo Montano|ITA|Verão de 2016}}|15||11 
|||10|{{FlagIOCathlete|Nikolay Kovalev|RUS|Verão de 2016}}|15

|RD2= Oitavas de final
||{{FlagIOCathlete|Kim Jung-hwan|KOR|Verão de 2016}}|15||14
|||13|{{FlagIOCathlete|Nikolay Kovalev|RUS|Verão de 2016}}|15

|RD3= Quartas de final
||

Seção 2
{{Round8

|RD1= Primeira rodada
||{{FlagIOCathlete|Tiberiu Dolniceanu|ROU|Verão de 2016}}|15||7  
||{{Nowrap|{{FlagIOCathlete|Seppe van Holsbeke|BEL|Verão de 2016}}}}|15||12
||{{Nowrap|{{FlagIOCathlete|Aliaksandr Buikevich|BLR|Verão de 2016}}}}|15||6
|||9|{{FlagIOCathlete|Áron Szilágyi|HUN|Verão de 2016}}|15

|RD2= Oitavas de final
||{{FlagIOCathlete|Tiberiu Dolniceanu|ROU|Verão de 2016}}|15||13
|||12|{{FlagIOCathlete|Áron Szilágyi|HUN|Verão de 2016}}|15

|RD3= Quartas de final
|||10|

Chave inferior
Seção 3
{{Round8

|RD1= Primeira rodada
||{{FlagIOCathlete|Gu Bon-gil|KOR|Verão de 2016}}|15||9
|||9|{{FlagIOCathlete|Mojtaba Abedini|IRI|Verão de 2016}}|15
|||12|{{FlagIOCathlete|Vũ Thành An|VIE|Verão de 2016}}|15
|||13|{{FlagIOCathlete|Vincent Anstett|FRA|Verão de 2016}}|15

|RD2= Oitavas de final
|||12|{{FlagIOCathlete|Mojtaba Abedini|IRI|Verão de 2016}}|15
|||8|{{FlagIOCathlete|Vincent Anstett|FRA|Verão de 2016}}|15

|RD3= Quartas de final
||

Seção 4
{{Round8

|RD1= Primeira Rodada
||{{FlagIOCathlete|Max Hartung|GER|Verão de 2016}}|15||9
|||11|{{FlagIOCathlete|Daryl Homer|USA|Verão de 2016}}|15 
|||11|{{FlagIOCathlete|Matyas Szabo|GER|Verão de 2016}}|15
||{{FlagIOCathlete|Pancho Paskov|BUL|Verão de 2016}}|15||14

|RD2= Oitavas de final
|||12|{{FlagIOCathlete|Daryl Homer|USA|Verão de 2016}}|15
||{{FlagIOCathlete|Matyas Szabo|GER|Verão de 2016}}|15||6

|RD3= Quartas de final
||

Sabre individual masculino